Getting Things Done
 ciążowa choroba trofoblastyczna